Der Tiberias-Marathon () ist ein Marathon in Tiberias, der seit 1977 um die Jahreswende herum stattfindet. Die Organisatoren sind die Stadt Tiberias und der israelische Leichtathletikverband, der seine Marathon-Meisterschaft im Rahmen der Veranstaltung ausrichtet. Als Nebenwettbewerb wird ein 10-km-Lauf ausgetragen.

Geschichte 
Der Tiberias-Marathon ist der erste Marathon in Israel, der als kontinuierliche Veranstaltung ins Leben gerufen wurde. Daneben gab es von 1981 bis 1995 den Marathon in Tel Aviv. Dort fand 2009 zum 100-jährigen Stadtjubiläum eine Wiederholung des Laufs über die 42,195 km statt, der seitdem wieder jährlich stattfindet. Der En Gedi Marathon findet seit 1983 statt und seit dem Jahr 2012 findet jährlich in Jerusalem ein Marathonlauf statt.

2007 sorgte die Veranstaltung für politische Verwicklungen, als der unter dem Namen Mushir Salem Jawher für Bahrain startende gebürtige Kenianer Leonard Mucheru Maina siegte. Es war das erste Mal, dass ein Athlet aus einem arabischen Land an dem Rennen teilgenommen hatte. Nachdem dem Läufer deswegen eine Entschuldigung abverlangt wurde und ihm in der Folgezeit von den bahrainischen Behörden Schwierigkeiten bei den Visumerteilungen gemacht wurden, machte er den Wechsel rückgängig und trat wieder für sein Heimatland Kenia an. Als Leonard Mucheru Maina startend verteidigte er im Folgejahr seinen Titel mit einer neuen Bestmarke.

Strecke 
Der Kurs ist eine Wendepunktstrecke am Südufer des Sees Genezareth, die vom Zentrum Tiberias bis zum Kibbuz En Gev und zurück verläuft. Da die Strecke mehr als 200 Meter unterhalb des Meeresspiegels liegt, handelt es sich um den tiefstgelegenen oberirdischen Marathon weltweit.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:07:30 h, Patrick Tambwé (FRA), 2012
 Frauen: 2:25:45 h, Hiwot Gebrekidan Gebremaryam (ETH), 2017

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website
 Tiberias-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 In ancient footsteps (PDF; 2,2 MB), Artikel von Uri Goldbourt in Distance Running, April–Juni 2006
 Laufbericht vom Tiberias-Marathon 2009 auf marathon4you.de
  von Extremläufer Thomas Wenning (mit Bildergalerie)

Einzelnachweise 

Marathon
Leichtathletikwettbewerb in Israel
Nordbezirk (Israel)
Marathon